Удальцо́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Удальцова, Анастасия Олеговна (род. 1978) — российский политический и общественный деятель левого толка, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
 Удальцова, Зинаида Владимировна (1918—1987) — советский учёный-историк, педагог, член-корреспондент АН СССР, директор Института всеобщей истории АН СССР.
 Удальцова, Надежда Андреевна (1886—1961) — русская художница, представитель русского авангарда в живописи.